Ashikaga peut désigner :

Patronyme 
 Michio Ashikaga (1950-), un footballeur japonais.

Toponyme 
 Ashikaga, ville japonaise de la préfecture de Tochigi.

Autres 
 Le clan Ashikaga, un important clan japonais de samouraïs.
 Le clan Ashikaga, une branche du clan Fujiwara, à ne pas confondre avec l'autre clan cité plus haut.
 Les shoguns Ashikaga.